Torneo Clausura 2016 puede referirse a:

Torneos deportivos 
 Torneo Clausura 2016 en Bolivia.
 Torneo Clausura 2016 en Chile.
 Torneo Finalización 2016 en Colombia.
 Torneo Invierno 2016 en Costa Rica.
 Torneo Clausura 2016 en El Salvador.
 Torneo Clausura 2016 en Guatemala.
 Torneo Clausura 2016 en Honduras.
 Torneo Clausura 2016 en México.
 Torneo Clausura 2016 en Nicaragua
 Torneo Clausura 2016 en Panamá.
 Torneo Clausura 2016 en Perú.
 Torneo Clausura 2016 en Paraguay.
 Torneo Clausura 2016 en Uruguay.
 Torneo Clausura 2016 en Venezuela.

Véase también 
 Torneos de Apertura y Clausura
 Torneo Apertura 2016, .
 Torneo Clausura 2015, .

Fútbol en 2016